Бомбардировщик:
 Бомбардировщик — военный самолёт, предназначенный для поражения наземных, подземных, надводных, подводных объектов при помощи бомбового или ракетного вооружения.
 «Бомбардировщик» — роман Лена Дейтона.

См. также 

 «Бомбардировщики» — студийный альбом кавер-версий советских песен рок-группы «Чиж & Co», записанный и выпущенный в 1997 году.
 «Бомбардировщики» — песня в жанре фокстрот, периода Второй мировой войны.
 Бомбардировщики пряжей